Schwarm steht für:
 Schwarm, Verband fliegender oder schwimmender Lebewesen, siehe Schwarmverhalten
 Fischschwarm, siehe Schwarmfisch
 Bienenschwarm, siehe Schwarmtrieb
 Schwarm (Luftfahrt), Flugformation von Flugzeugen
 Schwarm, eine verehrte Person, siehe Schwärmerei

Schwarm ist der Familienname folgender Personen:
 Balthasar Schwarm (* 1946), deutscher Rennrodler

Siehe auch:

 Der Schwarm (Begriffsklärung)
 Schwarmintelligenz (kollektive Intelligenz)
 Schwarmkunst (im Kollektiv Kunst machen, englisch crowd art)
 Hoher Schwarm (Burgruine in Thüringen)
 Schwarme (niedersächsische Gemeinde)
 Schwärmer (Begriffsklärung)
 Schwärmen (Begriffsklärung)
 Schwärm-Phänomen (Bakterien-Wachstum)
 Swarm (Begriffsklärung)